Le sigle BIFS peut désigner :
 Binary Format for Scene, un langage de programmation ;
 Bons des institutions financières spécialisées, un titre de créance négociable.